Ричард О’Донован (, род. 1960) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1996 г. (получил звание после дополнительного соревнования с К. Дейли и Т. Кларком).

Участник ряда международных турниров.

Неоднократно представлял Ирландию на соревнованиях европейского уровня.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. О’Донована  в базе Chessgames
 Личная карточка Р. О’Донована  на сайте 365Chess
 Партии Р. О’Донована на сайте 365Chess, не отраженные в личной карточке

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века